Com Truise — псевдоним американского исполнителя синтвейв-музыки Сета Хэйли ().

Com Truise является спунеризмом имени известного актёра Тома Круза.

Дискография

Студийные альбомы

EP

Примечания

Ссылки 

Синтвейв-исполнители
Музыканты-электронщики США
Артисты, известные под псевдонимами
Персоналии:Принстон